«Джо» (фильм) — название нескольких фильмов.
 
 Джо (фильм, 1970) () — социальная драма, триллер режиссёра Джона Эвилдсена, США.
 Джо (фильм, 1971) () — криминальная комедия с участием Луи де Фюнеса, Франция.